Denne liste over fredede bygninger i Middelfart Kommune viser alle fredede bygninger i Middelfart Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Middelfart Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Middelfart Kommune
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Middelfart Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments